Channel Islands steht für folgende Inselgruppen:

 Channel Islands (Aleuten) im Archipel der Aleuten
 Kanalinseln im Ärmelkanal (zum Ver. Königreich, Kronbesitz): Zur Vogtei Guernsey gehören Alderney | Brecqhou | Burhou | Casquets | Guernsey | Hanois | Herm | Jethou | Lihou | Sark. Und zur Vogtei Jersey neben Jersey selbst: Minquiers und Ecréhous | Les Dirouilles | Pierres de Lecq.
Bewohnt sind davon diese Inseln (alle unter dem Oberbegriff Kanalinsel): Alderney, Brecqhou,  Guernsey, Herm, Jersey, Jethou, Lihou und Sark.

 8 Kanalinseln (Kalifornien) vor der Küste von Kalifornien: Anacapa, San Miguel, Santa Cruz, Santa Rosa, Santa Barbara, San Clemente, San Nicolas, Santa Catalina.

Siehe auch:
 Channel-Islands-Nationalpark, ein Nationalpark auf den Kanalinseln vor Kalifornien
 Channel Island